Џејмс Емануел „Док” Сиснет (, 22. фебруар 1900 — 23. мај 2013) био је барбадоски суперстогодишњак. Рођен је у граду Сент Џорџ на Барбадосу. Радио је као ковач и фармер. Умро је у доби од 113 година и 90 дана. Сиснет је 12. најстарији мушкарац на свету свих времена, а једини је суперстогодишњак са Барбадоса. Уз Џироемона Кимуру један је од последњих живих мушкараца који су рођени у 19. веку.

Референце 

Рођени 1900.
Умрли 2013.
Стогодишњаци
Суперстогодишњаци